Sisters bezeichnet:

 den Originaltitel eines US-amerikanischen Horrorfilms von Brian De Palma (1973), siehe Die Schwestern des Bösen
S!sters, deutsche Band, die für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2019 antrat
 Sisters (2006), US-amerikanisch-kanadisch-britischer Thriller von Douglas Buck 
 Sisters (2015), US-amerikanische Komödie von Jason Moore
 Sisters (Oregon), Stadt im Deschutes County im US-Bundesstaat Oregon
Sisters (Verein), Verein, der sich  für den Ausstieg aus der Prostitution einsetzt
Siehe auch:
 Sister
 Sisters’ Islands